MSS, sigle composé des trois lettres M et S deux fois, peut faire référence à :

 MSS ou Mss., abréviation du mot manuscrits (singulier : MS) ;
 Maximum Segment Size, dans le domaine de l'informatique et des télécommunications ;
  (Richards Field, État de New York), selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 Mouvement scout de Suisse ;
 Massilia Sound System, un groupe de reggae apparu à Marseille dans les années 1980 ;
 ministère de la Santé et des Sports de la France, ou « ministère des Solidarités et de la Santé » ;
 Mont Saint-Sauveur, une station de ski à Saint-Sauveur (Québec) ;
 Ministry of State Security, le ministère de la Sécurité de l'État (Chine) ;
 , une notion intervenant dans la méthode RANSAC, en statistiques ;
 la , une tour de service utilisée sur l'aire de lancement du programme Apollo.
 Messagerie Sécurisée de Santé